Zbruč může být:

 Zbruč — řeka na hranici Ternopilské a Chmelnycké oblasti na západě Ukrajiny.
 Zbruč (noviny) — ukrajinské internetové noviny.